Ransdorf může znamenat
 Ransdorf (příjmení)
 Miloslav Ransdorf (1953–2016) – český historik a komunistický politik
 Jiří Ransdorf (1957) – český technik (specialista na hluk) a beletrista
 Jiří Ransdorf (1986) – fotbalista B týmu FC Bohemians 1905
 Karel Ransdorf (1905–1963) – vedoucí katedry českého jazyka na Pedagogickém institutu v Liberci
 Ransdorf (Lichtenegg) – osada obce Lichtenegg v Dolním Rakousku, okres Vídeňské Nové Město-venkov
 Ransdorf – v letech 1935–1945 německý název polské vsi Wieszowa (něm. Wieschowa) ve Slezském vojvodství, v okrese Tarnovské Hory, ve gmině Zbrosławice

Podobná jména 
 Rahnsdorf
 Berlin-Rahnsdorf – část německého hlavního města Berlína (obvod Treptow-Köpenick)
 Rahnsdorf (Zahna) – místní část obce Zahna v kraji Wittenberg v Německu (Sasko-Anhaltsko)
 Rangsdorf – město ve spolkové zemi Braniborsko